

Patronyme 

  (1858-1919), homme d'affaires australien ;
  (né en 1970), footballeur anglais ;
  (1911-1977), journaliste politique et auteur australien ;
  (né en 1946), footballeur australien ;
  (1873-1934), journaliste australien ;
  (1853-1938), homme d'église anglican ;
  (né en 1959), auteur américain ;
  (1912-1984), joueur de cricket australien.

Référence

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme